Майсурский университет () — государственный университет в г. Майсур, Индия. Основан в 1916 году. Ректор-основатель — Кришнараджа Водеяр IV. Майсурский университет — шестой по дате основания вуз в Индии и первый индийский вуз, основанный без участия британской колониальной администрации. В университете обучается более 50 000 студентов.

Выпускники 
 Кришна, Соманахалли Маллайя
 Васудев, Джагги
 Рао, Чинтамани Нагеса Рамачандра

Ссылки 
 Официальный сайт